Geografia: ciutat del nord d'Itàlia, Torí.
 Futbol: club de futbol de la capital del Piemont, Torino Football Club.
 Automòbils: automòbil de gran potència, molt popular a l'Argentina, Renault Torino.